Лос Канелос има више значења:

 Лос Канелос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Канелос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Канелос (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Канелос (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Канелос (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Канелос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику